Dubai Women’s Sevens 2019 – ósma edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Dubai Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 5–7 grudnia 2019 roku na The Sevens w Dubaju będąc drugim turniejem sezonu 2019/2020.

Informacje ogólne 
Rozegrane wraz z turniejem męskim na The Sevens zawody były drugim turniejem sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Japonii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie października 2019 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły USA, Australia i Francja, która niespodziewanie pokonała Nową Zelandię. Te ostatnie zwyciężyły jednak w całym turnieju, zostając tym samym pierwszym zespołem, który obronił tytuł w Dubaju. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Stacey Waaka, która zdobyła również najwięcej punktów i przyłożeń w całym turnieju oraz otrzymała wyróżnienie DHL Impact Player.

Tak jak rok wcześniej wstęp na czwartkowe spotkania był bezpłatny, zaś wejściówka na oba pozostałe dni kosztowała w przedsprzedaży 500 dirhamów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2019/2020)
Dubai Women’s Sevens
2019 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich